Анозеро — топоним России:
 Анозеро — озеро в Холмогорском районе Архангельской области;
 Анозеро — озеро в Вологодской области;
 Анозеро — озеро в Ленинградской области;
 Анозеро — одно из названий Атьозера в Мезенском районе Архангельской области.